DNxHD () — формат сжатия с потерями видео высокой чёткости, представленный американской компанией Avid Technology для монтажных станций и видеосерверов, применяемый в технологиях постпродакшн и телевизионных вещательных комплексах. В 2008 году стандартизован обществом инженеров кино и телевидения SMPTE как формат сжатия изображений и передачи данных VC-3.

Назначение 
Видеокодек DNxHD предназначен для чернового и чистового монтажа при кинопроизводстве, а также для монтажа и финального просчета (рендеринга) в видеопроизводстве.

DNxHD поддерживает несколько вариантов потока видеоданных, доступных для выбора пользователю:
 440\365\350 Мбит/с (1080p 29,97 \ 1080p 25 \ 1080p 24) с глубиной цвета 10 бит и дискретизацией цвета 4:4:4,(примерно соответствует по качеству и потоку Apple ProRes 4444)
 220\185\110\90 Мбит/с (1080p 29,97 \ 1080p 25 \ 1080p 24 \ 720p 25) с глубиной цвета 10 или 8 бит, и дискретизацией цвета 4:2:2,(примерно соответствует по качеству и потоку Apple ProRes HQ)
 145\120\75\60 Мбит/с(1080p 29,97 \ 1080p 25 \ 1080p 24 \ 720p 25) разрядностью 8 бит, и дискретизацией цвета 4:2:2,(примерно соответствует по потоку Apple ProRes 422)
 100\85\50\45 (1080p 29,97 \ 1080p 25 \ 1080p 24 \ 720p 25) Мбит/с разрядностью 8 бит, и дискретизацией цвета 4:2:2,(появился в AVID Media Composer 6.5, 2013 год) (примерно соответствует по потоку Apple ProRes LT)
 45\36 Мбит/с (1080p 29,97 \ 1080p 25) разрядностью 8 бит, и дискретизацией цвета 4:2:2.(примерно соответствует по потоку Apple ProRes Proxy, но за счет меньшей битности цвета имеет меньше артефактов)

Приведенная битность за исключением первой и последней соответствует проектам AVIDа (1080i 59,94 или 1080p 29,97) \ (1080i 50 или 1080p 25) \ (720i 59,94 или 720p 29,97) \ (720i 50 или 720p 25) соответственно .

Видеоданные формата DNxHD обычно хранятся в контейнере MXF, также могут сохраняться в контейнере QuickTime.

13 февраля 2008 года формат DNxHD был утвержден в качестве стандарта SMPTE VC-3.

DNxHD предполагался как открытый стандарт, но по состоянию на март 2008 года, остался фактически собственным форматом Avid. Исходный код кодека Avid DNxHD находится в свободном доступе для внутренней оценки и анализа, однако для коммерческого использования требуется лицензионное соглашение от Avid. Ряд компаний получили коммерческую лицензию на кодек, в их число вошли: Ikegami, FilmLight, Harris Corporation, JVC, SeaChange, EVS Broadcast Equipment и другие.

Реализации 
DNxHD впервые поддерживался в Avid DS Nitris (сентябрь 2004 года), после в Avid Media Composer Adrenaline с опцией DNxcel (декабрь 2004 года) и, наконец, в Avid Symphony Nitris (декабрь 2005 года). Xpress Pro ограничен использованием DNxHD с 8-разрядными видеоданными, которые либо импортируются из файла или получены с помощью Media Composer с аппратной частью Adrenaline. Media Composer 2.5 также позволяет редактировать полностью несжатый HD-материал, который был импортирован или захвачен на системах Symphony Nitris или DS Nitris. Видеокамеры Editcam Ikegami являются уникальной системой с поддержкой DNxHD, которые могут записывать кодированное видео непосредственно в DNxHD. Такой материал сразу же доступен для монтажных станций, которые поддерживают кодек DNxHD. Arri Alexa поддерживает DNxHD с начала 2012 года. Blackmagic_Design HyperDeck Shuttle 2 и HyperDeck Studio поддерживают DNxHD с 2012 года.

Отдельный кодек Quicktime для Windows XP и Mac OS X доступен для создания и воспроизведения файлов QuickTime, содержащих материалы DNxHD.

С сентября 2007 года проект кодеков с открытым исходным кодом FFmpeg поддерживает кодирование и декодирование 8-битных (но не 10-битных) VC-3/DNxHD благодаря спонсированию проекта BBC Research и реализации Baptiste Coudurier.

В апреле 2012 на выставке NAB Brevity представила настраиваемый алгоритм для ускоренной передачи и кодирования файлов DNxHD

Технические характеристики 
DNxHD очень похож на JPEG. Каждый кадр является независимым и состоит из ДКТ-коэффициентов, кодированных кодом переменной длины.

Заголовок состоит из нескольких частей и может включать таблицы квантования и 2048 бит пользовательских данных. Кроме того, каждый кадр состоит из двух идентификаторов GUID и метки. Заголовок кадра упакован c переключаемым порядком байтов. Исходные данные кадра имеют вид макроблоков. Используемый метод практически идентичен сжатию JPEG: кодирование с предсказанием постоянной составляющей и преобразованием кодом переменной длины, с кодирование длин серий 63 других коэффициентов. Коэффициент постоянной составляющей не квантуется.

Кодек поддерживает альфа-канал.

Сравнение видеоформатов высокой чёткости

VC-3 
DNxHD кодек был представлен организацией SMPTE в качестве основы для семейства стандартов VC-3. Он был утвержден в качестве SMPTE VC-3, после двухлетнего тестирования и процесса проверки в 2008 и 2009:
 SMPTE 2019-1-2008 VC-3 Picture Compression and Data Stream Format — Формат сжатия изображения и передача данных VC-3
 SMPTE 2019-3-2008 VC-3 Type Data Stream Mapping Over SDTI
 SMPTE 2019-4-2009 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF Generic Container
 RP (Recommended Practices) 2019-2-2009 VC-3 Decoder and Bitstream Conformance

См. также 
 SMPTE VC-1
 SMPTE VC-2

Примечания

Литература 
 
 

Видеостандарты
Видеокодеки